Первая лига 1952 () — 15-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Первый этап

Группа А

Группа В

Группа С

Финальный этап

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1952
Албания
1952 год в Албании